

Wydarzenia 

 założenie według legendy Bizancjum przez Megarejczyków